A Szivárványos egyszarvú pillangócica (eredeti cím: Rainbow Butterfly Unicorn Kitty) 2019-es amerikai–kanadai televíziós 2D-s számítógépes animációs kalandsorozat, amelynek alkotója Rich Magallanes.

Amerikában 2019. január 27-én a Nickelodeon mutatta be, Magyarországon a Nicktoons mutatta be 2019. július 15-én.

Ismertető 
Felicity életét mutatja be, aki részben szivárvány, részben pillangó, részben unikornis és részben cica.

Szereplők 

További Magyar hangok: Hamvas Dániel (Rudy), Markovics Tamás (Timmy), Bogdán Gergő, Tokaji Csaba, Papucsek Vilmos, Sipos Eszter Anna (csodalámpás női szelleme), Gardi Tamás, Varga Gábor (mancsapó), Szrna Krisztián, Törköly Levente, Hám Bertalan, Sándor Barnabás, Király Adrián, Ősi Ildikó, Pálmai Szabolcs (Szagos Rip), Szatory Dávid (Herkules), Szokol Péter (Homokember rák),  Sörös Miklós, Orosz Gergely, Szabó Andor

Magyar változat 
A szinkront az SDI Média Hungary készítette.
 Felolvasó: Endrédi Máté
 Magyar szöveg: Szép Veronika
 Dalszöveg és zenei felvételek: Császár Bíró Szabolcs
 Vágó: Wünsch Attila, Csabai Dániel
 Gyártásvezető: Molnár Melinda
 Hangmérnök: Hegede Béla
 Szinkronrendező: Pupos Tímea
 Produkciós vezető: Koleszár Emőke

Évados áttekintés

Jegyzetek

További információk 

 

2019-ben bemutatott amerikai televíziós sorozatok
A Nickelodeon saját gyártású műsorai
Fantasy televíziós sorozatok
Televíziós vígjátéksorozatok
Televíziós kalandsorozatok
2019-ben bemutatott kanadai televíziós sorozatok
2019-ben befejezett amerikai televíziós sorozatok
2019-ben befejezett kanadai televíziós sorozatok